Бейлс (Бэйлс) () — английская фамилия. Известные носители:
 Бейлс, Роберт (1973) — штаб-сержант армии США, расстрелявший 16 афганцев.
 Бэйлс, Роджер (1948) — английский снукерист.
 Бэйлс, Маргарэт (1951) — американская легкоатлетка.